Velika nagrada Frontieresa 1937 je bila šesta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 15. maja 1937 na belgijskem uličnem dirkališču v Chimayu.

Poročilo
Hans Ruesch je že od štarta povedel, si privozil večjo prednost in zmagal z več kot tremi minutami prednosti, za njim pa sta se za drugo mesto dolgo borila Arthur Legat in Levegh. Slednji je uspel prehiteti Legata in se ga otresti, toda moral je na postanek v bokse, tako da je drugo mesto vseeno osvojil domačin Legat, Levegh pa je bil tretji.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Hans Ruesch
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C-35
| 10
| 27:53,7
| 1
|-
! 2
| 20
|  Arthur Legat
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 10
| + 3:33
| 3
|-
! 3
| 16
|  Levegh
| Privatnik
| Bugatti T37
| 10
| + 5:23
| 4
|-
! 4
| 18
|  Daniell
| Privatnik
| Delahaye 135
| 10
| + 6:31
| 2
|-
! 5
| 12
|  Paul Benazet
| Privatnik
| Delahaye 135
| 10
| + 8:11
| 6
|-
! 6
| 14
|  Michel Roumani
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 10
| + 9:25
| 5
|-
! Ods
| 22
|  Léon Boucard
| Privatnik
| Amilcar CGS
| 
| 
| 7
|-
! DNA
| 2
|  Ernő Festetics
| Privatnik
| Maserati
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 6
|  Herbert Berg
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 8
|  Guido Barsotti
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 10
|  Henri Simonet
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1937
Sezona Velikih nagrad 1937